Мозеш - фамилия:

 Мозеш, Георгий Викторович (род. 1923) — венгерский военный деятель, воевавший в ВОВ за СССР.
 Мозеш, Ресио  (1944—2009) — микронезийский политический деятель.